

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (9385) Avignon est un astéroïde de la ceinture principale.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Les papes d'Avignon (1378-1430), élus à la suite du grand schisme d'Occident, sont des antipapes selon la tradition catholique.
 Les Illuminés d'Avignon sont une loge maçonnique fondée à Avignon par Dom Pernéty en 1784.

Culture et société

Cinéma et théâtre 
 Le Festival d'Avignon est une manifestation de l'art théâtral.
 Le Festival du film d'Avignon est une manifestation du cinéma indépendant français, européen et américain.

Monuments 
 Le château d'Avignon est un château de la fin du , situé près des Saintes-Maries-de-la-Mer, dans le département des Bouches-du-Rhône (France).

Patronyme 

 Aimé Avignon (1897-2007), doyen des hommes français du  au  ;
 Jim Avignon (1966-), un artiste pop allemand.

Toponyme

Canada 
 Avignon, une municipalité régionale de comté canadienne du Québec ;
 Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, une circonscription électorale fédérale située au Québec ;

France 
 Avignon, une grande ville de France dans le Vaucluse ;
 l'arrondissement d'Avignon,
 la communauté d'agglomération du Grand Avignon,
 le canton d'Avignon-Est,
 le canton d'Avignon-Nord,
 le canton d'Avignon-Ouest,
 le canton d'Avignon-Sud ;
 Avignon-lès-Saint-Claude, une commune du Jura ;
 Morières-lès-Avignon, une commune du Vaucluse ;
 Saint-Saturnin-lès-Avignon, une commune du Vaucluse ;
 Villeneuve-lès-Avignon, une commune du Gard.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France